Cerocephalidae — семейство паразитических наездников из надсемейства Chalcidoidea отряда перепончатокрылые насекомые. Около 40 видов (в Неарктике 9 видов из 6 родов). В ископаемом состоянии известны из балтийского и доминиканского янтарей. До 2022 года в статусе подсемейства Cerocephalinae из семейства Pteromalidae.

Описание 
Усики состоят из 8—11 члеников (кольцевидные членики в жгутике обычно отсутствуют). Тело частично рыжее, между основаниями усиков и наличником расположены приподнятые гребни или бугорки. Парапсидальные бороздки на груди имеются и обычно полные.

Паразиты (гиперпаразиты) личинок жуков, живущих в древесине и/или (Cerocephala rufa) их паразитов из семейства бракониды. Космополитный вид Theocolax elegans (= Choetospila elegans) обычный паразит жуков-вредителей запасов продуктов, зерна и древесины (Anobiidae, Bostrichidae, Curculionidae, Bruchidae, Dryophthoridae, etc.), таких как сигаретный жук-точильщик (Lasioderma serricorne), хлебный точильщик (Stegobium paniceum), амбарный обыкновенный долгоносик (Sitophilus granarius).

Систематика 
13 родов, около 40 видов. В 2011 году ходе молекулярно-генетического исследования группа Cerocephalinae признана монофилетичной и наряду с подсемействами Cleonyminae, Spalangiinae и Herbertinae рассматривалась одной из анцестральных ветвей в составе семейства Pteromalidae.

В 2022 году в ходе реклассификации птеромалид это крупнейшее семейство хальцидоидных наездников было разделено на 24 семейства и подсемейство Cerocephalinae выделено в отдельное семейство Cerocephalidae.

  — Неарктика
 
 
  — Бразилия
  — Бразилия
  — США
  — Бразилия
 
  — Сейшельские острова
  — Заир
  — Панама
 
  (=, )
  (=)

 Палеонтология
 † (Доминиканский янтарь)
 † (Балтийский янтарь)
 † (Доминиканский янтарь)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Chalcidoidea
Паразиты насекомых
Семейства насекомых